Премия Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры присуждается ежегодно гражданам Российской Федерации за создание талантливых произведений литературы и искусства, реализацию творческих и исследовательских проектов в сфере культуры (литературы, архитектуры, дизайна, кинематографии, изобразительного, декоративно-прикладного, музыкального и театрального искусства, библиотечного дела, музейной и издательской деятельности, художественного образования, сохранения объектов культурного наследия, сохранения и развития национальных культур народов Российской Федерации), являющихся значительным вкладом в культуру Российской Федерации.

Порядок присуждения 
Премия состоит из денежного вознаграждения в размере 5 млн. рублей, диплома, почётного знака лауреата и удостоверения к нему, а также фрачного знака лауреата премии президента РФ. Премия может присуждаться как одному соискателю, так и коллективу соискателей, состоящему не более чем из трёх человек. В случае присуждения премии коллективу соискателей денежное вознаграждение делится поровну между лауреатами этой премии, а диплом, почётный знак и удостоверение к нему, а также фрачный знак вручаются каждому из лауреатов.

Право выдвигать кандидатуры на соискание премии президента Российской Федерации имеют:
 лауреаты Ленинской премии, Государственной премии СССР в области литературы и искусства, Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства;
 действительные члены Российской академии наук, Российской академии образования, Российской академии архитектуры и строительных наук, Российской академии художеств;
 обладатели почётных званий «Народный артист СССР», «Народный артист Российской Федерации», «Народный художник СССР», «Народный художник Российской Федерации», «Народный архитектор Российской Федерации»;
 художественные, учёные и научные (научно-методические) советы организаций культуры, научных и образовательных организаций.

Лауреаты премии

За 2010 год 
Премии в 2011 году удостоены:
 Дарима Базарова — за вклад в сохранение историко-культурного наследия республики с использованием современных информационных технологий
 Мария Маркова — за вклад в развитие традиций российской поэзии
 Екатерина Мечетина — за вклад в развитие традиций российского музыкального искусства и высокий уровень исполнительского мастерства.

За 2011 год 
Премии в 2012 году удостоены:
 Венера Гимадиева — за выдающееся исполнительское мастерство, обогащающее и развивающее традиции отечественной вокальной школы
 Мансур Мусаев — за вклад в развитие и пропаганду национального искусства, реализацию миротворческих проектов
 Арсений Чакрыгин — за вклад в развитие отечественной архитектуры, формирование профессиональной коммуникативной среды с использованием современных информационных технологий.

За 2012 год 
Премии в 2013 году удостоены:
 Ольга Малышко — за вклад в развитие краеведения, обеспечение интеграции информационных ресурсов Алтайского края в глобальное информационное пространство
 Юлия Пересильд — за вклад в развитие отечественного театрального и киноискусства
 Евгений Соседов — за вклад в сохранение исторического облика Подмосковья

За 2013 год 
Премии в 2014 году удостоены:
 Анна Аглатова — за вклад в развитие отечественного музыкального искусства
 Антон Иванов — за вклад в сохранение и восстановление памятников истории и культуры
 Павел Матвиец — за вклад в развитие отечественного музейного дела

За 2014 год 
Премии в 2015 году удостоены:
 Сергей Волобуев, Олег Габышев и Дмитрий Фишер, солисты «Театра балета Бориса Эйфмана» — «за развитие традиций отечественного хореографического искусства».
 Александр Горбунов, Василий Кулыгин, Алексей Лялин, артисты Омского Северного драматического театра — «за участие в создании Омского государственного Северного драматического театра имени М. А. Ульянова».
 София Гевейлер, Дмитрий Петров — «за воплощение гуманистических идеалов в документальном фильме о Паралимпийских играх „Дух в движении“».

За 2015 год 
Премии в 2016 году удостоены:
 Владислав Лаврик – «за развитие традиций и популяризацию духового искусства»
 Евгения Лоцманова – «за развитие отечественного искусства иллюстрации»
 Елена Чебурашкина – «за развитие отечественного дизайна и художественного образования»

За 2016 год 
Премии в 2017 году удостоены:
 Вера Лагутенкова – «за вклад в развитие отечественного художественного образования и просветительскую деятельность»,
 Антон Шагин – «за исполнение ролей классического и современного репертуара в театре и кино»,
 Виктор Шалай – «за вклад в сохранение и популяризацию исторического и культурного наследия, создание современных музейных экспозиций».

За 2017 год 
Премии в 2018 году удостоены:
 Дина Великовская — «за вклад в развитие отечественного анимационного искусства»,
 Софья Кондратьева — «за создание и реализацию инновационных музейных проектов»,
 Денис Родькин — «за вклад в сохранение, приумножение и популяризацию достижений отечественного хореографического искусства».

За 2018 год 
Премии в 2019 году удостоены:
 Николай Переслегин — «за вклад в развитие отечественной архитектуры, сохранение культурного наследия»,
 Валентин Урюпин — «за вклад в развитие отечественного музыкального искусства»,
 Сергей Чехов — «за вклад в развитие традиций отечественной театральной школы».

За 2019 год 
Премии в 2020 году удостоены:
 Олег Аккуратов — «за вклад в развитие отечественного музыкального искусства и просветительскую деятельность»,
 Ольга Смирнова — «за вклад в развитие отечественного хореографического искусства»,
 Максим Шапошников — «за реализацию культурно-просветительского проекта «Всероссийская школа клубной инноватики».

За 2020 год 
Премии в 2021 году удостоены:
 Димитрис Ботинис — «за вклад в развитие традиций российского музыкального искусства, просветительскую деятельность»,
 Эльмир Низамов — «за вклад в продолжение традиций отечественной школы композиции»,
 Анна Чиповская — «за исполнение ролей классического и современного репертуара в театре и кино».

За 2021 год 
Премии в 2022 году удостоены:
 Оксана Кардаш — «за выдающееся исполнительское мастерство, развитие традиций отечественного хореографического искусства»,
 Софья Кипрская — «за вклад в развитие и популяризацию традиций отечественной арфовой школы»,
 Дмитрий Сердюк — «за вклад в развитие отечественного театрального искусства, сохранение и популяризацию исторического и культурного наследия России».

Галерея

См. также 
 Премия Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых учёных

Примечания 

Премии Президента Российской Федерации
Литературные премии России